Irpin bezeichnet:

 Irpin, Stadt in der Ukraine
 Irpin (Fluss), Fluss in der Ukraine